Primer Imperi Búlgar, estat búlgar fundat el 632 als territoris propers al delta del Danubi, desintegrat el 1018 després de la seva annexió a l'Imperi Bizantí
 Primer Imperi Francès, període de la dominació de França sobre l'Europa Continental, sota el govern de Napoleó Bonaparte
 Primer Imperi d'Haití, monarquia electiva d'Amèrica del Nord, controlada per França abans de declarar independència el 1804
 Primer Imperi Mexicà, període posterior a la independència de Mèxic en què la forma de govern del país va ser la monarquia constitucional